Prairie é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Prairie (Arkansas)
 Condado de Prairie (Montana)

Desambiguações de topônimos